Feliciano puede referirse a:

Nombre propio de varón: Feliciano

Personas 
 Artistas:
 José Feliciano, cantante puertorriqueño.
 Feliciano Béjar, escultor y pintor mexicano.
 Feliciano Centurión, pintor paraguayo.
 Feliciano de Silva, escritor español.
 Feliciano Hernández, escultor español.
 Feliciano Mejía, escritor peruano-francés.
 Feliciano Saldías, músico y cantante chileno.
 Feliciano Brunelli, músico francés nacionalizado argentino.

 Deportistas:
 Feliciano Rivilla, futbolista español.
 Feliciano Condesso, futbolista portugués.
 Feliciano López, tenista español.
 Feliciano Gambarte, dirigente deportivo argentino.

 Dirigentes, políticos y militares:
 Feliciano Ama, cacique indígena salvadoreño.
 Feliciano Antonio Chiclana, abogado y militar argentino.
 Feliciano de la Mota Botello, político argentino.
 Feliciano Palacios, militar mexicano.
 Feliciano Polanco Araujo, militar mexicano.
 Feliciano Viera, presidente constitucional uruguayo.

Terroristas:
 Óscar Ramírez Durand, terrorista peruano, mejor conocido con el alias de Camarada Feliciano; actualmente capturado y condenado a cadena perpetua.

Santos:
San Feliciano mártir.
San Feliciano de Córdoba.
San Feliciano de Foligno.

Otros 
 Lugares geográficos:
 Arroyo Feliciano, curso de agua argentino.
 Departamento San José de Feliciano, departamento de Argentina.
 Dom Feliciano, municipio brasileño.
 San José de Feliciano (Entre Ríos), ciudad argentina.
 Feliciano, localidad uruguaya del departamento de Durazno.

 Estadios:
 Estadio Feliciano Gambarte, estadio de Argentina.
 Estadio Feliciano Cáceres, estadio de Paraguay.

 Serie:
Feliciano, serie de historieta de Vázquez.

 Personaje:
Feliciano Vargas, version antropomórfica de Italia y protagonista del anime y manga Hetalia: Axis Powers.